Maxime Baca est un footballeur français né le  à Corbeil-Essonnes évoluant au poste de défenseur.

Biographie 

Formé au Paris SG après avoir joué dans un club local, il quitte le club en 2003. En juin 2003 il effectue un essai, non concluant, au Stade lavallois. 

Il rebondit à Sannois Saint-Gratien en National, où il se révèle comme un talentueux latéral. C'est logiquement qu'il rejoint Le Havre AC, ambitieux club de Ligue 2, en 2005. 

Le , il signe un contrat de deux ans au FC Lorient. Doublure de l'argentin Franco Sebastian Sosa la première année, Maxime Baca est souvent titularisé par Christian Gourcuff au cours de la saison 2010-2011.

Le , il s'engage avec l'En Avant de Guingamp.

Carrière

Palmarès 

 Champion de France de Ligue 2 avec Le Havre en 2008

Références

Liens externes 

 

Footballeur français
Naissance en juin 1983
Naissance à Corbeil-Essonnes
Joueur de l'Entente Sannois Saint-Gratien
Joueur du Havre AC
Joueur du FC Lorient
Joueur de l'En avant Guingamp
Footballeur préformé à l'INF Clairefontaine